Финал Кубка СССР по футболу 1982 состоялся 9 мая 1982 года. Киевское «Динамо» переиграло московское «Торпедо» со счётом 1:0 и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московское «Торпедо» и киевское «Динамо» во второй раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1966 году «Динамо» переиграло автозаводцев (2:0), благодаря голам Анатолия Бышовеца и Андрея Бибы.

Первые 15 минут матча остались за игроками «Торпедо». Первый опасный момент в матче возник у ворот «Динамо», когда на 6-й минуте Юрий Суслопаров опасно бил по воротам, и мяч отскочил от голкипера киевлян Виктора Чанова. Но нападающий автозаводцев Андрей Редкоус на большой скорости промчался мимо мяча и момент был упущен. Далее опасные эпизоды стали возникать уже у ворот «Торпедо». Особенно выделялся в составе киевлян Вадим Евтушенко, коварно пробил по воротам и нападающий «Динамо» Олег Блохин. На 34-й минуте кивляне разыграли комбинацию у ворот противника при подаче углового. Удар с флажка выполнил Леонид Буряк, отправивший мяч на дальний угол штрафной. Там его принял Блохин, сделавший пас головой на располагавшегося ближе к линии ворот защитника Сергея Балтачу, а тот уже с 5 метров тоже головой поразил ворота соперника.

После перерыва киевляне отдали инициативу «Торпедо», сосредоточившись на обороне собственных ворот. У автозаводцев же чувствовалась физическая усталость и до реальных шансов сравнять счёт дело так и не дошло. Счёт остался прежним и киевское «Динамо» праздновало свой шестой титул обладателя Кубка СССР по футболу.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1982
СССР
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Торпедо» Москва
События 9 мая
Май 1982 года
1982 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве
Спорт в России в 1982 году